Будівельник — професія.
 Будівельник — український баскетбольний клуб з міста Київ, заснований 1945 року, один з найсильніших клубів СРСР і України.
 Будівельник — професіональний хокейний клуб з Києва, Україна.
 Будівельник — хокейний клуб з міста Караганда у Казахстані.
 Будівельник — український гандбольний клуб з міста Бровари.
 Будівельник-Динамо-Буковина — український волейбольний клуб з міста Чернівці.
 Будівельник — футбольна команда з міста Тернополя, виступала з 1972 по 1974 роки.
 Будівельник — аматорська футбольна команда з міста Маневичі.
 Будівельник — аматорська футбольна команда з міста Калуш, виступала у Чемпіонаті Івано-Франківської області з футболу.
 Будівельник — українське видавництво виробничо-технічної літератури з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства.

Колишня назва:
 Будівельник — назва з 1969—1972 роки українського футбольного клубу вищої ліги України з міста Полтава.
 Будівельник — назва у 1966 році українського футбольного клубу з міста Миколаїв.
 Будівельник — назва з 1983—1989 роки українського футбольного клубу з міста Алчевська Луганської області.
 Будівельник — назва з 1981—1987 роки українського футбольного клубу з міста Білгород-Дністровський Одеської області.
 Будівельник — назва з 1992—2004 роки українського аматорського футбольного клубу з Пустомит, який виступає у прем'єр-лізі чемпіонату Львівської області.
 Будівельник — назва з 1982—1985 роки українського футбольного клубу з міста Коломиї Івано-Франківської області.
 Будівельник — назва українського аматорського футбольного клубу «Тальне» у 1950—1990-х роках.
 Будівельник — назва з 1956—1958 роки російського хокейного клубу з міста Череповець Вологодської області.

Див. також 

 Заслужений будівельник України
 Давид IV Будівельник